John Carling est un nom pouvant désigner:

John Carling (1828-1911), homme politique et brasseur canadien
, auteur américain de fictions historiques

Voir aussi 

Carling, John